Un corpuscule est défini :

 en biologie, comme un élément anatomique de très petites dimensions : Corpuscule de Ruffini, Corpuscule de Pacini, Corpuscule de Meissner, Disque de Merkel, Corpuscule de Krause ;

 en physique, comme un corps d'une extrême ténuité : particule, dualité onde-corpuscule.